Васи́лий Си́тников: Ситников, Василий Егорович (1924—1991) — Герой Советского Союза.
 
 Ситников, Василий Петрович (1911—1968) — Герой Советского Союза.
 Ситников, Василий Яковлевич (1915—1978) — русский художник, живописец и график.

Примечания